Crímenes del sofocón es el episodio 62 (octavo de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Hace muchísimo calor en Nueva Nueva York y Leela procede a llenar la piscina portátil que ha montado con agua de sobre instantánea para piscina, que incluye cloro y hojas podridas. Mordisquitos, que está sediento, se bebe toda el agua de la piscina y después eructa el cloro. Tras respirar el cloro, los trabajadores humanos de Planet Express quedan inconscientes mientras que Bender al principio se ríe, pero después el cloro corroe completamente su carcasa. El calor que hace es debido al calentamiento global y la solución que se viene empleando periódicamente es traer hielo del cometa Halley y verterlo en el mar. Esta tarea es encomendada, por medio del Presidente de la Tierra (Richard Nixon), a la tripulación de Planet Express.

Desafortunadamente, tras perforar dicho cometa con el taladro, se dan cuenta de que el hielo se ha acabado. Resignados, miran en las noticias que en Holanda los estragos del calor son tales que hasta las tortugas se desesperan con conseguir el preciado líquido. Al ver una de las tortugas, Bender se conmueve y decide viajar hasta el mencionado país para rescatarla. Tras su regreso, menciona que tiene una dificultad (la cual comparte con "Caparazoncita"), de no poder levantarse una vez caído de espalda. En medio de la discusión, un "camión-robot" informa que se hará una conferencia con los científicos de todo el mundo para tratar el problema del calor.

El Profesor, en su toma de palabra, revela que él fue el responsable; ya que sus primeros intentos de construir un robot eficiente emitían esmog. Por lo que un colega (y rival suyo) sugiere como idea que todos los robots sean apagados y desmantelados de inmediato.

Al principio, Bender se asusta ante la idea de que va a ser vuelto chatarra, pero la invitación curiosamente inusual de Richard Nixon para una fiesta con los robots celebran con Get Down Tonight de KC and the Sunshine Band rumbo a las Islas Galápagos despierta su interés de participar en la celebración; esto, a pesar de los intentos de su amigo Fry (y en parte, del dr. Zoidberg) de detenerlo.

Episodios de Futurama